Nicolae Neagu se poate referi la:
 Nicolae Neagu (senator)
 Nicolae Neagu (scriitor)